Турне́ (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент кантона — Верхние Пиренеи. Входит в состав округа Тарб.

Код INSEE кантона 6523. Всего в кантон Турне входят 26 коммун, из них главной коммуной является Турне.

Коммуны кантона

Население 
Население кантона на 2007 год составляло 5672 человека.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Верхние Пиренеи